Мохоновка — название населённых пунктов в России:

 Мохоновка — посёлок в Новозыбковском районе Брянской области.
 Мохоновка — село в Стародубском районе Брянской области.